Vasil Fyodaravich Yakusha (; 30 de junio de 1958 - 24 de noviembre de 2020) fue un remero bielorruso que compitió por la Unión Soviética en los Juegos Olímpicos de Moscú 1980 y en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988. Durante la mayor parte de su carrera, fue un solo remero.

Biografía 
Nació en Kiev, Ucrania. En los Juegos Olímpicos de Verano de 1980, ganó la medalla de plata en el evento de sculls individuales. En el Campeonato Mundial de Remo de 1981, quedó octavo. En el Campeonato Mundial de Remo de 1982, ganó la medalla de plata. En el Campeonato Mundial de Remo de 1983, quedó cuarto. No asistió a los Juegos Olímpicos de Verano de 1984 en Estados Unidos, debido al boicot del Bloque del Este. En el Campeonato Mundial de Remo de 1985, quedó cuarto. En el Campeonato Mundial de Remo de 1986, ganó la medalla de bronce.

En los Juegos Olímpicos de Verano de 1988 en Seúl, Corea del Sur, él y su compañero Oleksandr Marchenko ganaron la medalla de bronce en la competencia de doble scull.

Yakusha falleció el 24 de noviembre de 2020 a la edad de sesenta y dos años.

Referencias 

Medallistas olímpicos de remo
Medallistas olímpicos de Moscú 1980
Medallistas olímpicos de Seúl 1988
Medallistas olímpicos de bronce de la Unión Soviética
Medallistas olímpicos de plata de la Unión Soviética
Remeros en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988
Remeros en los Juegos Olímpicos de Moscú 1980